А́нгра-ду-Эрои́шму () — город и муниципалитет в Португалии, входит в округ Азорские острова. Расположен на острове Терсейра. Население составляет 35 581 человек на 2001 год. Занимает площадь 237,52 км². Название города переводится как «бухта героизма».

Покровителем города считается Иисус Христос (). Праздник города — 24 июня.

История 
Ангра-ду-Эроишму был основан Алвару Мартиншем (Álvaro Martins), который приплыл сюда вместе с Дидриком Пиннингом (Didrik Pining) в его экспедиции в Новый мир и Бартоломеу Диашем (Bartolomeu Dias) во время его экспедиции вокруг мыса Доброй Надежды. Город основан в 1478 году.

Ангра-ду-Эроишму служил убежищем для королевы Португалии Марии II с 1830 до 1833 год.

Общие сведения 
Ангра-ду-Эроишму расположен на южном побережье острова Терсейра. Здесь расположены штаб-квартира военной базы и резиденция Римско-католического епископа. Его основные здания — собор, военный колледж, арсенал и обсерватория.

Гавань теперь утратила свою коммерческую и стратегическую важность по сравнению с другими крупными портами Азорских островов Понта-Делгада и Орта, но прежде здесь располагалась знаменитая военно-морская крепость, защищенная на западе и юго-западе мысом Монт-Бразилиа.

Внешняя торговля невелика по объёму и состоит в основном в экспортировании говядины, молочных продуктов и небольшого количества рыбы.

Демография

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Алтареш
 Синку-Рибейраш
 Дозе-Рибейраш
 Фетейра
 Носса-Сеньора-да-Консейсан
 Порту-Жудеу
 Пошту-Санту
 Раминью
 Рибейринья
 Санта-Барбара
 Санта-Лузия
 Серрета
 Сан-Бартоломеу-душ-Регатуш
 Сан-Бенту
 Сан-Матеуш-да-Кальета
 Сан-Педру
 Се
 Терра-Шан
 Вила-де-Сан-Себаштиан

Достопримечательности 
Центральная часть города признана объектом Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Известные уроженцы и жители 
 Хосе Хулио де Соуза Пинту (1856—1939) — португальский художник
 Франсиско де Паула Бастос (1792—1881) — португальский колониальный администратор, военный, политический и государственный деятель.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 

Города округа Азорские острова
Муниципалитеты автономного региона Азорские острова
Всемирное наследие в Португалии